Га́мбия может означать:

 Гамбия — государство в Африке.
 Гамбия — река в Западной Африке.